Kaon (zenei lista) dél-koreai zenei toplista
 Kaon (részecske) a részecskefizika K-mezonja